Anno pode significar:

 Anno (Costa do Marfim), cidade da Costa do Marfim

Entreternimento
 Anno (série de jogos eletrônicos), Uma série de jogos para (PC) de estrategia em tempo real, muito conhecido na Europa, com varios desenvolvedores e publicado pela Ubisoft
 Anno 1602 - Creation of a New World - 24 de setembro 1998(Europa)
 Anno 1503 (known in the Americas a 1503;AD), estratégia em tempo real - 4 de abril 2003 (Europa)
 Anno 1701 also marketed as 1701;A.D., estratégia em tempo real - 26 de outubro de 2006
 Anno 1701: The Sunken Dragon Pacote de expansão - 23 de março 2007 (Europa)
 Anno 1404, known in North America as Dawn of Discovery - 25 de junho de 2009 (Europa)
 Anno 1404: Venice Pacote de expansão - 26 de fevereiro de 2010 (Europa)
 Anno 2070 - 17 de novembro 2011 (Europa)
 Anno 2205 - 3 de novembro 2015 (previsto)(Europa)